Dinse ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Dinse (1811–1889), deutscher Orgelbauer
 Klaus Dinse (1912–1994), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Paul Dinse (1866–1938), deutscher Geograph und Bibliothekar